Ostermühle ist der Ortsname von

 Ostermühle (Nüdlingen), Ortsteil der Gemeinde Nüdlingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ostermühle (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern